Riverlady bezeichnet
 River Lady (Film), einen Film von George Sherman (1948, deutsch: Rivalen am reißenden Strom)
 River Lady (Schiff, 1970), ein Tagesausflugsschiff auf dem Niederrhein
 River Lady (Lied), einen Popsong von Roger Whittaker (1976)